Чан — посудина, що формою нагадує великий бак або діжку.
 Контактний чан — походний технічний термін.
 Чан — династія в'єтнамських імператорів.
 Карпатський чан — це ємність для купання, виготовлена з чавуну, з товстими стінками, має форму півсфери, яка довго нагрівається на вогнищі, але також довго і добре тримає температуру.

Топонім 

 Чан (Cean) — село у повіті Сату-Маре в Румунії
 Чан — місто в Туреччині.
 Чан — ільче (округ) у складі ілу Чанаккале на заході Туреччини. Адміністративний центр — місто Чан
 Чан-Чан (кечуа, Can Chan) — найбільше доколумбове місто Південної Америки, колишній центр культури чиму та столиця держави Чимор

У в'єтнамській мові 
 Чан (прізвище)

У китайській мові

Прізвища 

 Чан Кайші
 Джекі Чан (Чен Лун)
 Чан Си (常思 | Cháng Sī, 15 листопада 1986) — китайська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська медалістка
 Помилкове передання прізвища Чжан

Власні імена 
 Їн Чан (应玚, між 185 та 190—217) — китайський поет часів падіння династії Хань, один із «Семи мужів»

Інше 
 2051 Чан (2051 Chang) — астероїд головного поясу

У корейській мові 
 Чан Хеок (장 혜옥; нар. 9 | 02 | 1977) — південнокорейська бадмінтоністка, чемпіонка світу, олімпійська медалістка
 Чан Юнсян (常永祥, 16 вересня 1983) — китайський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст
 Чан Мен(28 серпня 1899 — 4 червня 1966) — південнокорейський політик і педагог
 Чан Дже Сон (장 재성; 15 березня 1975) — південнокорейський борець вільного стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, срібний призер чемпіонату Азії, чемпіон та срібний призер Азійських ігор, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор
 Чан Мі Ран (장미란, 9 жовтня 1983) — південнокорейська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка

Див. також 
 Чанг